Puskás bezeichnet:

 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (82656) Puskás
 eine Auszeichnung im Fußball, siehe FIFA-Puskás-Preis
 ein 1953 eröffnetes Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der ungarischen Hauptstadt Budapest, siehe Puskás Ferenc Stadion
 ein 2019 eröffnetes Fußballstadion in der ungarischen Hauptstadt Budapest, siehe Puskás Aréna

Puskás ist der Familienname folgender Personen:

 István Puskás (* 1971), ungarischer Fußballspieler 
 Lajos Puskás (* 1944), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Tivadar Puskás (1844–1893), ungarischer Erfinder